Provincia Concepción se poate referi la:

Provincia Concepción, Chile
Provincia Concepción, Peru